Sidi Lakhdar – comune dell'Algeria situato nella provincia di 'Ayn Defla
Sidi Lakhdar – comune dell'Algeria situato nella provincia di Mostaganem